Jacques Savary (1622-1690), négociant-mercier et économiste français.
Jacques Savary des Brûlons (1657-1716), fils du précédent, auteur du Dictionnaire universel du commerce ;
Jacques Savary (1952-1987), peintre français.